De Trofeu Joan Gamper is een jaarlijks voetbaltoernooi dat sinds 1966 wordt georganiseerd door de Spaanse voetbalclub FC Barcelona. De beker is vernoemd naar Johan Gamper, na zijn naturalisatie tot Spanjaard Joan Gamper, die in 1899 FC Barcelona oprichtte. De Trofeu Joan Gamper geldt als de officiële opening van het voetbalseizoen voor FC Barcelona. Op dezelfde dag worden ook de spelers aan het publiek gepresenteerd en zijn er tal van festiviteiten. Barcelona zag de prijs tot nu toe slechts 12 keer naar de tegenstander gaan.

Eerdere winnaars van de Trofeu Joan Gamper

1966  FC Barcelona

1967  FC Barcelona

1968  FC Barcelona

1969  FC Barcelona

1970  Újpest Dósza

1971  FC Barcelona

1972  Borussia Mönchengladbach

1973  FC Barcelona

1974  FC Barcelona

1975  FC Barcelona

1976  FC Barcelona

1977  FC Barcelona

1978  1. FC Köln

1979  FC Barcelona

1980  FC Barcelona

1981  1. FC Köln

1982  SC Internacional

1983  FC Barcelona

1984  FC Barcelona

1985  FC Barcelona

1986  FC Barcelona

1987  FC Porto

1988  FC Barcelona

1989  KV Mechelen

1990  FC Barcelona

1991  FC Barcelona

1992  FC Barcelona

1993  CD Tenerife

1994  Valencia CF

1995  FC Barcelona

1996  FC Barcelona

1997  FC Barcelona

1998  FC Barcelona

1999  FC Barcelona

Recente winnaars van de Trofeu Joan Gamper

Spaanse voetbalcompetitie
FC Barcelona
Vriendschappelijk voetbaltoernooi